Australia Sevens 2007 – czwarta edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Australia Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 7–8 kwietnia 2007 roku na Adelaide Oval w Adelaide będąc szóstym turniejem sezonu 2006/2007.

Informacje ogólne 
Australian Rugby Union złożył popieraną przez stanowy rząd Australii Południowej aplikację do goszczenia zawodów światowego cyklu podpierając się frekwencją i zainteresowaniem turniejem rugby 7 na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2006, a prawa do organizacji zostały przyznane Adelaide w połowie lipca 2006 roku jeszcze przed ogłoszeniem terminarza rozgrywek sezonu 2006/2007.

Rozegrane na Adelaide Oval zawody były piątym turniejem sezonu 2006/2007 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane pod koniec lutego 2007 roku. Składy zespołów i sędziowie zawodów.

Na trzy turnieje przed końcem sezonu szanse na końcowy triumf miały jedynie cztery czołowe drużyny klasyfikacji generalnej. Pierwszy dzień z kompletem zwycięstw zakończyły RPA, Nowa Zelandia i Samoa, zaś Anglicy zwyciężyli w swojej grupie pomimo niespodziewanej porażki z Tonga – do awansu do ćwierćfinałów potrzebując wygranej nad liderami cyklu. Trafili zatem na teoretycznie słabszego rywala, jednak sensacyjnie ulegli Kenijczykom, którzy tym samym awansowali po raz pierwszy do półfinału. W czwartym finale z rzędu spotkały się natomiast reprezentacje Samoa i Fidżi, tym razem triumfowali Fidżyjczycy, którzy we wszystkich trzech meczach fazy pucharowej musieli odrabiać początkowe straty, a kluczowe akcje przeprowadzał wówczas William Ryder wybrany następnie najlepszym graczem zawodów. Najwięcej punktów zdobył Nowozelandczyk Nigel Hunt, w klasyfikacji przyłożeń z dziewięcioma ex aequo zwyciężyli Samoańczyk Mikaele Pesamino i Australijczyk Anthony Sauer.

Normalne dwudniowe bilety kosztowały w granicach 37,50–65 AUD z ulgowymi o połowę tańszymi, a na stadionie zjawiło się łącznie ponad dwadzieścia pięć tysięcy widzów.

IRB opublikowała następnie podsumowanie statystyczno-analityczne tego turnieju.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2006/2007)
Australia Sevens
2007 w Australii